Toen steht für:
Alice Toen (* 1924), belgische Schauspielerin und Autorin
Bertrand Toën (* 1973), französischer Mathematiker